Fortuynia är ett släkte av kvalster. Fortuynia ingår i familjen Fortuyniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Fortuynia